Boasjögöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Boasjögölen (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (3,8 ha)
Boasjögölen (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn